Элман:
 «Элман» — сомалийский футбольный клуб.
 Элман, Одаир (род. 1977) — бразильский футболист, тренер.

См. также 
 Эльман